

Курашево — село в гміні Чиже Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Курашево — село в гміні Кліщелі Гайнівського повіту Підляського воєводства